Aanbod (economie), term uit de micro-economie.
 Aanbod (Nederlands recht), term uit het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.